Mad Dogs – film del 2002 diretto da Ahmed A. Jamal
 Mad Dogs – serie televisiva britannica prodotta dal 2011 al 2013
 Mad Dogs – serie televisiva statunitense prodotta dal 2016